Orestes (mythologie), een Griekse mythologische figuur
Orestes (Euripides), de hierop gebaseerde tragedie van Euripides
 De Orestie (Oresteia), de hierop gebaseerde tragedie van Aischylos
Orestes van Macedonië, een koning van Macedonië in de vierde eeuw v.Chr.
Orestes (cognomen), een cognomen, onder andere gedragen door 
Flavius Orestes, secretaris van Attila de Hun en Romeins patriciër in de vijfde eeuw
Orestes (praefectus augustalis), een praefectus Alexandriae et Aegypti in de vijfde eeuw.
Orestes (geslacht), een geslacht van Phasmatodea
Orestes (Indiana), plaats (town) in de Amerikaanse staat Indiana
Orestes (Badings), opera van Hank Badings